Карнак може да се отнася за:
 Карнак (Египет), село и археологически обект
 Карнак (храмов комплекс) в Египет
 Карнак (Тексас), град в САЩ
 Карнак (Франция), село и археологически обект